HMS Mode kan syfta på:

 – en jagare i svenska flottan som sjösattes 1902.
 – en jagare i svenska flottan som sjösattes 1942.
 – en patrullbåt i svenska flottan som sjösattes 1978.

Se även
S/S Mode